Окта:
 ОКТА — опытная конструкция трёхколёсного автомобиля.
 Окта — король Кента в начале VI века.
 Окта (игра) — конструктор головоломка.
 Окта Каран — река в России, протекает в Республике Башкортостан.